Никола́й Никола́евич Па́льмов:
 Пальмов, Николай Николаевич (1872—1934) — русский и советский историк-калмыковед.
 Пальмов, Николай Николаевич (1901—1982) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда (1966).